Federico García puede referirse a:

 Federico García Godoy (1857-1924), un escritor dominicano de origen cubano.
 Federico García Sanchiz (1886-1964), un escritor, periodista, charlista y viajero español, y miembro de la Real Academia Española.
 Federico García Lorca (1898-1936), un poeta español.
 Federico García Capurro (1907-2000), un médico y político uruguayo, perteneciente al Partido Colorado.
 Federico García Moliner (1930-), un físico y profesor universitario español.
Federico García Hurtado (1937-2020), cineasta peruano
 Federico García Vigil (1941-), un compositor y director orquestal uruguayo. 
 Federico García (futbolista) (1984-), un futbolista argentino.